Lypowa Dolyna (; ) ist eine Ortschaft in der  ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 5200 Einwohnern (2017).
Lypowa Dolyna ist das Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons und seit 1961 eine Siedlung städtischen Typs.

Geographie 
Lypowa Dolyna liegt am Oberlauf des Chorol etwa 105 km südwestlich vom Oblastzentrum Sumy an den Territorialstraßen  T–19–13 und T–19–04. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in Romny 34 km nordwestlich von Lypowa Dolyna.

Rajon 
Der von Lypowa Dolyna aus verwaltete Rajon Lypowa Dolyna liegt im Süden der Oblast Sumy und grenzt im Süden an die Oblast Poltawa. Er hat eine Fläche von 900 km² und eine Bevölkerung von etwa 19.600 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte des Rajons beträgt 22 Einwohner pro km².

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Lypowa Dolyna